Ferrio oder Ferrío ist der Familienname folgender Personen:
 Gianni Ferrio (1924–2013), italienischer Filmkomponist und Orchesterleiter
 Jorge Ferrío (* 1976), spanischer Radrennfahrer